

In geologia
Falda freatica
Eruzione di tipo freatico
Pozzo freatico

In biologia
Fauna freatica